

Integralna część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Komorowo-Kolonia – część wsi Komorowo w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi

Inne 
 komorowo-Kolonia – zniesiona nazwa kolonii wsi Komorowo w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka